Quintus Volusius Saturninus war ein Senator der späten römischen Republik und lebte im 1. Jahrhundert v. Chr.

Quintus Volusius Saturninus stammte aus der plebeischen Familie der Volusii (Gens Volusia), aus der einige Prätoren und Senatoren hervorgegangen waren. Saturninus war das Cognomen dieses Zweigs der Familie. Die Volusii Saturnini scheinen in Lucus Feroniae ansässig gewesen zu sein. Quintus Volusius Saturninus erwarb jedenfalls um 50 v. Chr. in der Nähe des Orts ein Landgut, das heute unter dem Namen Villa dei Volusii bekannt ist.

Quintus Volusius Saturninus war ein Schüler des römischen Politikers, Anwalts, Schriftstellers und Philosophen Cicero, der als der berühmteste Redner seiner Zeit galt und im Jahr 63 v. Chr. Konsul war. 51 v. Chr. wurde Cicero als Statthalter nach Kilikien geschickt. Saturninus hat Cicero offenbar dorthin begleitet und ihm von 51 bis 50 v. Chr. als Präfekt gedient. Cicero beschrieb Saturninus als vertrauenswürdig und außergewöhnlich maßvoll. 

Während seiner Präfektur in Kilikien schickte ihn Cicero mit der Anweisung nach Zypern, dort einige Tage zu bleiben, um zu verhindern, dass die wenigen Römer, die dort geschäftlich tätig waren, den Eindruck gewinnen, sie hätten keine Rechtsmittel, denn es sei illegal, die Bewohner Zyperns außerhalb der Insel vor Gericht zu laden. Dieses ungewöhnliche Verbot der Vorladung eines Angeklagten oder eines Zeugen scheint aus Ciceros Provinzerlass zu stammen. Cicero beauftragte wahrscheinlich Volusius, da er selbst zu beschäftigt war. Quintus Volusius scheint später auch als Anwalt und Verteidiger in Gerichtsprozessen tätig gewesen zu sein. 

Quintus Volusius Saturninus war verheiratet mit Claudia, der Tochter von Tiberius Claudius Nero. Claudias Bruder war Tiberius Claudius Nero, erster Ehemann der Livia Drusilla sowie Vater des späteren Kaisers Tiberius und des Drusus. Quintus Volusius und Claudia hatten einen Sohn, Lucius Volusius Saturninus (um 60 v. Chr. – 20 n. Chr.).

Stammbaum

Einzelnachweise 

Saturninus, Quintus Volusius
Geboren im 1. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 1. Jahrhundert v. Chr. oder 1. Jahrhundert
Mann
Römer